Салаш може бити:

 Салаш (имање), врста земљишног поседа, карактеристичног за Војводину, посебно северни део
 Салаш (Зајечар), насељено место града Зајечара, Република Србија
 Салаш (Ухерско Храдиште), насељено место у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република

или
 Салаш Ноћајски, насељено место у општини Сремска Митровица, Сремски округ, Република Србија
 Салаш Црнобарски, насељено место у општини Богатић, Мачвански округ, Република Србија
 Нови Салаш, насељено место у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република

Види још 
 Салаш у Малом Риту